Francesco Flores D'Arcais – matematico italiano
Giuseppe Flores D'Arcais – pedagogista italiano
Marcello Flores D'Arcais – storico italiano
Paolo Flores d'Arcais – filosofo e pubblicista italiano